Kääntöjärvi (plaats); dorp binnen Gällivare (gemeente)
Kääntömeer; meer binnen Gällivare (gemeente)